Pleše (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Škofljica
Pleše (Tsjechië), een gemeente in de Tsjechische regio Zuid-Bohemen